Loranger ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Loranger (* 1989), kanadischer Profi-E-Sportler
 Françoise Loranger (1913–1995), kanadische Schriftstellerin und Feministin
 George Loranger (1931–1993), kanadischer Maler
 Hoa Loranger, Expertin für Webdesign
 Jean-Aubert Loranger (1896–1942), kanadischer Journalist und Schriftsteller
 Louis-Onésime Loranger (1837–1917), kanadischer Anwalt, Politiker und Richter
 Thomas Jean Jacques Loranger (1823–1885), Jurist

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Loranger (Louisiana)